Vaterpolski turnir na 23. izdanju Univerzijade održanom 2009. igrao se u Beogradu od 2. do 12. srpnja.

Konačni poredak 

 

2009
 2009